Die 21. Turn-Europameisterschaften der Frauen fanden vom 16.–19. Mai 1996 in Birmingham und damit zum zweiten Mal nach London 1973 im Vereinigten Königreich statt. Am Stufenbarren wurden drei Goldmedaillen vergeben.

Teilnehmer

Ergebnisse

Mehrkampf

Gerätefinals

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse bei gymnasticsresults.com

Turn-Europameisterschaften
Sportveranstaltung 1996
Sportveranstaltung in Birmingham
Frauenturnwettkampf
Turnen (Vereinigtes Königreich)